Niemcy:
 Adenstedt – dzielnica gminy Sibbesse, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Adenstedt – dzielnica gminy Ilsede, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Peine